

Onomastica
 Markus – variante del nome proprio di persona Marco

Persone
 Markus – cantante e attore tedesco
 Barry Markus – ciclista su strada e pistard olandese
 Christopher Markus – sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Gabriel Markus – ex tennista argentino
 Gabriela Markus – modella brasiliana
 Jozef Markuš – politico slovacco
 Mikuláš Markus – generale slovacco
 Robert Markuš - scacchista serbo
 Tatiana Markus – partigiana sovietica

Altro
Dora Markus – personaggio a cui è dedicata l'omonima poesia di Montale